Scheide steht für:

 Blattscheide, der Blattgrund bei Gräsern und vielen Doldenblütlern
 Scheide (Behälter für Klingenwaffen), ein Behälter, der über die Klinge von Blankwaffen gezogen wird
 Affinerie, Scheideanstalt, in der Silber und Gold von unedlen Metallen, wie z. B. Blei voneinander geschieden (getrennt) werden 
 Scheide (lateinisch Vagina), ein weibliches Geschlechtsorgan
 speziell Vagina des Menschen
 Volva, Hüllreste verschiedener Pilze
 Wasserscheide, der Grenzverlauf der Einzugsgebiete für das abfließende Niederschlagswasser von Flusssystemen
 Wetterscheide, der Grenzverlauf zwischen Gebieten unterschiedlichen Wetters

Scheide ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Scheide (* 1965), deutsche Historikerin und Autorin
 Ralph Scheide (* 1951), österreichischer Botschafter
 Rudolf Scheide (1908–??), deutscher SS-Führer
 William H. Scheide (1914–2014), US-amerikanischer Musikwissenschaftler und Mäzen

Siehe auch

 Scheide Library
 Nordscheide
 Scheid